Vzôrec je lahko:

 vzorec v kemiji je predstavitveni del celote
 statistični vzorec je del populacije, ki se ga opazuje.